Les Humains de l'univers de fiction de Star Trek se rapprochent de notre réalité, mais avec de petites différences.

Physiologie 
Originaires de la planète Terre, les Humains, appelés Terriens pour ceux qui vivent sur la Terre, sont une race humanoïde intelligente avec une longévité d'environ 120 ans. 

Leurs caractéristiques principales par rapport aux autres espèces de l'univers Star Trek, sont leur capacité supérieure à supporter des températures plus importantes que la moyenne, de tenir plus longtemps sans vivres ni eau. Ils possèdent une force physique moins importante et une vie plus courte que la plupart des espèces, mais leur faculté d'adaptation est étonnante.

C'est aussi certainement l'espèce la plus commune de Star Trek.

Histoire 
Les Humains ont atteint la vitesse de distorsion en 2063, dix ans après la terrible Troisième Guerre mondiale qui a fait plus de 600 millions de morts. Le premier vaisseau humain ayant atteint la vitesse de distorsion se nomme le Phoenix et a été construit par Zefram Cochrane. Ce vol signifiait un nouvel espoir pour l'humanité mais ce qui allait suivre changea la face des hommes et de la Terre à jamais. 

Un vaisseau vulcain s'en aperçut et alla rencontrer Cochrane, ce qui détermina l'avenir de l'humanité. Les Humains reconstruisirent la Terre rapidement et bientôt, une nouvelle ère de prospérité s'installa. Par contre, un peu plus tard, des hostilités éclatèrent entre les différentes alliances de la Terre et menacèrent cette dernière d'une nouvelle guerre. Mais une organisation parvint à unir les nations de la Terre sous une même bannière, une à une, la dernière à y adhérer étant l'Australie en 2150.

Forts de leur contact avec les Vulcains et de leur progrès technologique, les Humains commencèrent à coloniser d'autres planètes. Mais les Vulcains avaient des réticences à partager leurs connaissances avec les Humains, les jugeant inaptes et trop émotifs. Cependant, malgré plusieurs tentatives dissimulées des Vulcains pour les ralentir (engendrant quand même un retard de plus de 10 ans), les Humains dans leur entrain habituel, parvinrent à atteindre la distorsion facteur 5 en 2151. 

Peu avant avait été créé un organisme spatial d'exploration et de défense, Starfleet, l'ancêtre de l'organisme servant la Fédération des planètes unies. En 2151, fut lancé le premier vaisseau spatial de l'humanité à distorsion facteur 5, commandé par Jonathan Archer. En 2161, les Humains avaient atteint la distorsion facteur 7.

Au , la situation sur Terre a changé. Toute guerre, famine, maladie, pauvreté ont disparu. Avec le système hybride socialo-capitaliste de la Fédération, l'argent n'existe plus. Ainsi, les Humains sillonnent la galaxie en quête de nouvelles explorations et de nouveaux défis.

Évolution possible des Humains 
Le fait que les Humains ne possèdent pas d'avantage physique ou mental comme les Vulcains ou les Klingons ne font pas d'eux une race inférieure, bien au contraire.

Dans Star Trek : La Nouvelle Génération, Q explique que dans l'avenir, le désir et la curiosité des Humains à explorer, à apprendre, permettra à l'humanité de surpasser le niveau d'évolution du continuum Q.

Dans Star Trek: Enterprise, l'ambassadeur Soval dit à l'amiral Forrest que de toutes les races avec lesquelles les Vulcains avaient pris contact, la race humaine était la seule qu'ils ne pouvaient définir parce que, par moments, elle pouvait avoir l'arrogance des Andoriens ou la fierté des Tellarites. Quand c'était nécessaire, elle avait l'esprit combatif des Klingons voire confondre les Vulcains dans le domaine de la logique. Il ajoute aussi que les autres espèces ont une caractéristique dominante, alors que chez les Humains, chaque facette de leur personnalité est susceptible d'atteindre l'excellence.

De ce fait, les Vulcains ont peur des Humains qui, avec une telle capacité d'adaptation, ont pu réaliser des choses étonnantes. Par exemple, reconstruire leur civilisation détruite par les guerres et coloniser l'espace en moins d'un siècle, alors qu'il a fallu plus de 1500 ans aux Vulcains. L'empathie, en union avec l'amitié et l'amour, peut pousser les Humains à aider les autres espèces.

Espèce extraterrestre de Star Trek